Whittle puede hacer referencia a las siguientes personas:

Frank Whittle, ingeniero aeronáutico y militar británico.
Ricky Whittle, actor británico.
Jenny Whittle, jugadora de baloncesto australiana.
Eduardo Sepúlveda Whittle, periodista y político chileno.